SVB steht für:
 Saarländischer Volksbühnen-Bund, Amateurtheater im Saarland
 Schulverbundbau, ein Typenschulbau in der DDR
 Schweizer Bogenschützen-Verband
 Schweizer Volks-Buchgemeinde, ehemaliger Buchverlag
 Schweizerische Volksbank, siehe Credit Suisse
 Selbstverdichtender Beton
 Siegener Versorgungsbetriebe
 Silicon Valley Bank, US-amerikanische Bank
 Sozialversicherungsanstalt der Bauern in Österreich
 Sparkassenverband Bayern
 SV Blankenese
 Spiezer Verbindungsbahn
 Sportverein Bayer 04 Leverkusen
 Städtische Verkehrsbetriebe Bern, siehe Bernmobil
 Surinaamse Voetbal Bond
 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel
 Salzburger Verkehrsbetriebe, siehe Salzburger Stadtwerke
 Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar, ehemalige schwedische Eisenbahngesellschaft
 SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör
 Sambava Airport (IATA-Code), Flughafen von Sambava (Stadt), Region Sava, Madagaskar

svb steht für:
 Ulau-Suain (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

Abkürzung